Quiring ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Quiring (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Emmanuel Quiring (1888–1937), sowjetischer Politiker
 Franz Quiring (1892–1957), deutscher Diplomat in der Zeit des Nationalsozialismus und Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
 Heinrich Quiring (1885–1964), deutscher Geologe und Paläontologe
 Manfred Quiring (* 1948), deutscher Journalist und Autor
 Oliver Quiring (* 1969), deutscher Kommunikationswissenschaftler